To oceanliners er blevet døbt RMS Mauretania, efter det antikke kongedømme:

 , i aktiv tjeneste fra 1906 til 1934
 , begyndt tjeneste i 1938, ophugget i 1965